Antonio del Massaro – detto da Viterbo, pittore 
 Antonio da Viterbo il Vecchio – pittore del XV secolo